Enrico Falck è il nome di due imprenditori italiani, l'uno il nonno dell'altro, entrambi appartenenti alla famiglia che ha creato e gestito la Falck:

Enrico Falck (1828-1878)
Enrico Falck (1899-1953)